Льон-сюр-Мер () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Дувр-ла-Деливранд. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14365.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2639 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1683 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1208 были экономически активными, 475 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 1208 активных жителей работали 1103 человека (547 мужчин и 556 женщин), безработных было 105 (53 мужчины и 52 женщины). Среди 475 неактивных 173 человека были учениками или студентами, 208 — пенсионерами, 94 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Льон-сюр-Мер 

Коммуны департамента Кальвадос
Морские курорты во Франции